Зольман — фамилия. Известные носители:

 Зольман, Макс (1904—?) — функционер СС, руководитель организации Лебенсборн.
 Зольман, Мелитта (род. 1958) — немецкая саночница.
 Зольман, Рональд (род. 1950) — бельгийский дирижёр.
 Зольман, Шэнна (род. 1983) — американская баскетболистка.